Tänzerin steht für:

 eine Frau, die Tanz ausübt, insbesondere beruflich

Die Tänzerin steht für:
 Die Tänzerin (1915), deutscher Spielfilm von Georg Jacoby
 Die Tänzerin (1989), deutsch-japanischer Spielfilm von Masahiro Shinoda 
 Die Tänzerin (Animation) (2003), animierte Silhouette einer tanzenden Frau
 Die Tänzerin (2016), französischer Spielfilm von Stéphanie Di Giusto

Siehe auch:

 Liste bedeutender Tänzer (und Tänzerinnen)
 Tänzer (Begriffsklärung)